Елліс () - англомовний топонім, ім'я або прізвище.

Топоніми 

 Елліс — острів у США в дельті річки Гудзон.
 Елліс — острів у Тихому океані, частина Великого Бар'єрного рифу.
 Елліс — колишня назва островів Тувалу.
 Елліс — місто в США, штат Канзас, округ Елліс.
 Елліс — округ в штаті Канзас, (США).
 Елліс — округ в штаті Оклагома, (США).
 Елліс — округ в штаті Техас, (США).
 Елліс — річка в США, притока Сако.

Персоналії 
Ім'я

  (1934) — американський джазовий піаніст.
 Елліс Міннз (1874—1953) — британський історик античності та славіст, професор Кембриджського університету.

Прізвище
 Елліс (прізвище)

Інше 
 11980 Елліс — астероїд головного поясу, відкритий 17 вересня 1995 року.
 Елліс-Аркі — сільський муніципалітет в Канаді, у провінції Манітоба.
 Елліс-Гроув (Іллінойс) — селище в США, в окрузі Рендолф штату Іллінойс.
 Елліс Парк — стадіон у Йоганнесбурзі (ПАР), призначений для проведення змагань з регбі та футболу.
 Софі Елліс-Бекстор (1979) — британська співачка і автор пісень.
 Тейлор Елліс-Вотсон (1993) — американська легкоатлетка, що спеціалізується на спринті, олімпійська чемпіонка 2016 року.